Liaison est un terme notamment porté par :
 Liaison (linguistique), type de sandhi propre au français, en linguistique ;
 Liaison (mécanique), relation de deux pièces par contact physique, en mécanique ;
 Liaison (physique), en physique ;
 Liaison chimique, lien entre des atomes voisins, en chimie ;
 Liaison génétique, transmission groupée d'une génération à l'autre de gènes situés proches l'un de l'autre sur un même chromosome, en génétique ;
 Liaison de prolongation, signe, en forme d'arc de cercle reliant deux figures de notes de même hauteur, en solfège ;
 Liaison (voie), voie rapide, dans le domaine des transports ;
 Liaison (cuisine), procédé de préparation des mets, en cuisine ;
 Liaison (cuisine industrielle), procédé de transport des mets, en cuisine industrielle.
 Aéronef de liaisons, un type d'avion militaire.

Titres 

 Les Liaisons dangereuses (1782), roman de Pierre Choderlos de Laclos ;
 Les Liaisons dangereuses (1959), film de Roger Vadim ;
 Les Liaisons dangereuses (1988), film de Stephen Frears ;
 Liaisons secrètes (1960), film américain de Richard Quine ;
 Liaison fatale (1988), film américain d'Adrian Lyne ;
 Une liaison pornographique (1999), film belge de Frédéric Fonteyne ;
Liaison, est une série télévisée à venir sur Apple TV+.